L'edizione 1956-57 della Segunda División fu il ventiseiesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División mentre le ultime quattro di ogni gruppo furono retrocesse in Tercera División. Le quindicesime e le sedicesime di ogni gruppo presero parte agli spareggi per la permanenza.

Gruppo I

Gruppo II

Torneo per la permanenza

Verdetti
  e  promosse in Primera División spagnola 1957-1958.
 , , , , , , Puente Genil e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
Primera División spagnola 1956-1957
Coppa del Generalísimo 1957

Collegamenti esterni

1956-1957